La província de Vólogda (en rus Волого́дская о́бласть, transliterat Vologódskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Vegeu també 
 Paltoga, poble de la província de Vólogda.

 
Orde de Lenin